Alpine Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Alpine Lake (Alaska)
 Alpine Lake (Custer County, Idaho)
 Alpine Lake (Kootenai County, Idaho)
 Alpine Lake (Lemhi County, Idaho)
 Alpine Lake (Madera County, Kalifornien)
 Alpine Lake (Mono County, Kalifornien)
 Alpine Lake (Trinity County, Kalifornien)
 Alpine Lake (Cook County, Minnesota)
 Alpine Lake (Beaverhead County, Montana)
 Alpine Lake (Granite County, Montana)
 Alpine Lake (Lewis and Clark County, Montana)
 Alpine Lake (Park County, Montana)
 Alpine Lake (Oregon)
 Alpine Lake (Wyoming)

in Neuseeland:
 Alpine Lake/Ata Puai, See in der Region West Coast

Siehe auch:
 Alpine Lakes